Runda Formuły 2 na torze Bahrain International Circuit – pierwsza runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2022.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: fia.com

W sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona.

Sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Wyścig główny

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy 
Źródło: fia.com

Zespoły 
Źródło: fia.com

Serie towarzyszące

Formuła 1

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bahrain 2022
Sport w Bahrajnie
2022 w Bahrajnie